Zlata Filipović és l'autora d'El diari de Zlata.
 Zlata lisica és un campionat d'esquí slalom a Maribor.
 Zlata reneta és una pel·lícula de Otakar Vavra, premiada amb la Conquilla d'Or a la Millor Pel·lícula, en el Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià.